Voříšek může být:

 pes neurčité rasy a původu (neznámý kříženec)
každý pes bez průkazu původu, jelikož nelze s jistotou prokázat čistokrevnost a příslušnost k dané rase.

Příjmení osob 
mužská podoba
 Antonín Voříšek (1905–1989) – kazatel Církve bratrské
 Jan Voříšek (* 1927) – český matematik a pedagog
 Jan Václav Hugo Voříšek (1791–1825) – český hudební skladatel
 Jaroslav Voříšek (1926–1998) – český hudební skladatel
 Jiří Voříšek (* 1950) – český informatik a vysokoškolský pedagog
 Josef Voříšek (1902–1980) – letecký konstruktér a fotograf
 Josef Voříšek (politik) – český politik, 1954–1960 poslanec KSČ
 Karel Voříšek (* 1963) – televizní moderátor
 Petr Voříšek (* 1979) – český fotbalista
 Petr Voříšek (* ?) – český sochař
 Roman Václav Voříšek (1821–1893) – katolický kněz, překladatel a spisovatel
 Rudolf Voříšek (1909–1953) – český filosof, překladatel a redaktor
 Vladislav Voříšek (* 1935) – český silniční motocyklový závodník

ženská podoba
 Darja Voříšková (1911–1981) viz Darja Hajská – zpěvačka, herečka a spisovatelka
 Marie Voříšková (1907–1987) – česká redaktorka, autorka literatury pro děti a mládež
 Sára Voříšková (* 1992) – česká herečka, sestra Terezy
 Tereza Voříšková (* 1989) – česká herečka, sestra Sáry

filmová postava
 Profesor Voříšek – filmová postava z filmu Cesta do hlubin študákovy duše z roku 1939 režiséra Martina Friče

Související články 
 oříšek (rozcestník)

Česká příjmení